Miguel Primo de Rivera y Urquijo (San Sebastián, 17 de agosto de 1934-Pozuelo de Alarcón, Madrid; 3 de diciembre de 2018),  duque de Primo de Rivera y, hasta 1985,  marqués de Estella, fue un abogado y político español. Julio Gil Pecharromán lo ha considerado «una figura clave en el impulso inicial de la transición a la democracia» en España.

Biografía

Orígenes 
Hijo de Fernando Primo de Rivera y Sáenz de Heredia (asesinado al comienzo de la Guerra Civil), era por tanto nieto del dictador Miguel Primo de Rivera y sobrino de José Antonio, Pilar y Miguel. Tuvo dos hermanas de padre: Rosario y Fernanda y otros cuatro hermanos (Alfredo, Macarena, Teresa y Guillermo) nacidos del segundo matrimonio de su madre, Rosario Urquijo, con Alfredo Álvarez Pickman.

Franquismo 
En su adolescencia se educó junto a Juan Carlos de Borbón, de quien fue amigo.

Se licenció en derecho en la Universidad de Madrid.

Entre sus aficiones destacaron la caza y el golf. Llegó a ser campeón del mundo de tiro al pichón, campeón de España amateur dobles de golf y uno de los tiradores con escopeta de más prestigio en España. 

Ocupó distintos cargos durante la dictadura franquista. Ejerció de alcalde de Jerez de la Frontera desde 1965 hasta 1971 —rechazando ser jefe local del Movimiento—, procurador en las Cortes franquistas, consejero nacional del Movimiento y consejero del Reino.

Casado y divorciado de María Oriol Díaz de Bustamante, hija de Antonio María de Oriol y Urquijo, tuvo nueve hijos, llamados Fernando, Pelayo, Miguel, Rocío, Bosco, María, Cosme, Damián e Inés. Posteriormente estuvo casado en segundas nupcias con María de los Reyes Martínez-Bordiú y Ochoa, hija de Tomás Martínez-Bordiú y Ortega, barón de Illueca (hermano de Cristóbal Martínez-Bordiú).

Transición y últimos años 
Durante la Transición española, Primo de Rivera, adscrito a los llamados reformistas azules, tuvo un papel destacado, siendo uno de los impulsores del Grupo Parlamentario Independiente en 1976, y, de forma particular, con la presentación ante el pleno de las Cortes franquistas de la Ley para la reforma política, que tuvo una gran influencia en la opinión pública, y cuya aprobación supuso el llamado «harakiri» de las Cortes.

Fue designado senador por el rey Juan Carlos I en la llamada legislatura constituyente. Tras su salida de la Cámara Alta ocupó la presidencia de Endiasa hasta 1982. A partir de entonces desempeñó cargos de responsabilidad en el Banco de Jerez, Banco Urquijo, Renta 4, Banco Santander, Torreal y otras empresas.

Falleció en su domicilio de Pozuelo de Alarcón el 3 de diciembre de 2018. Sus cenizas descansan en la Basílica de la Merced de Jerez.

Obras 
En 2002 publicó el libro No a las dos Españas.

Reconocimientos 

La ciudad de Jerez le distinguió con los títulos de «Alcalde Perpetuo y Honorario», «Hijo Adoptivo» y «Medalla de Oro de la ciudad».

Ancestros 
{{Ahnentafel superior|Ancestros de Miguel Primo de Rivera y Urquijo'}}

 Referencias 

 Bibliografía 
 
 
Coleccionable del diario El País "Memoria de la Transición". Diario El País, Madrid, 1995.

M. HIJANO DEL RIO y M. RUIZ ROMERO, “Las movilizaciones a favor de una universidad en el final del franquismo. El caso de Jerez ante los orígenes de la Universidad de Cádiz”, en Trocadero. Revista de Historia Moderna y Contemporánea, 22 (2017), págs. 63-80. 

M. RUIZ ROMERO, "Miguel Primo de Rivera y Urquijo, Alcalde de Jerez de la Frontera (1965-1971). Un ejemplo de gestión tecnócrata local en pleno desarrollismo", Memoria Doctoral defendida para el Diploma de Estudios Avanzados, Facultad de Ciencias Políticas, UNED, 2010 (inédita).

M. RUIZ ROMERO, “La batalla de Gibraltar desde Jerez de la Frontera. De la victoria diplomática a la sumisión política”, en Revista de Historia de Jerez, 20-21 (2017-2018), págs. 177-200.

M. RUIZ ROMERO, Del franquismo a la Reforma. Miguel Primo de Rivera y Urquijo. Una biografía política, Cádiz, Tierra de Nadie, 2019 (ISBN-978-84-120552-1-4)

M. RUIZ ROMERO, “La demanda de educación universitaria en Jerez de la Frontera (1968-1982). Élites, instituciones y enseñanzas superiores”, en Revista de Historia de Jerez'', 22 (2019), págs. 309-335. (ISSN: 1575-7129).

Enlaces externos 
 "Miguel Primo de Rivera y Urquijo, alcalde de Jerez (1965-1971)", a cargo del Dr. Manuel Ruiz Romero (Centro de Estudios Históricos Jerezanos), en el Ateneo de Jerez.
 "El alcalde de Jerez que fue íntimo del Rey y abrió las puertas a la Transición", Manuel Ruiz Romero, La Voz del Sur, 4 de diciembre de 2018
 Biografía del alcalde de Jerez Miguel Primo de Rivera y Urquijo en la Voz del Sur 

Políticos de San Sebastián
Alumnado de la Universidad de Madrid
Políticos de España de ámbito estatal
Políticos de España del franquismo
Políticos de la Transición Española
Procuradores de las Cortes franquistas
Marqueses de Estella
Abogados del País Vasco
Alcaldes del Franquismo
Senadores de España por designación real
Miembros de FET y de las JONS
Duques de Primo de Rivera
VIII Legislatura de las Cortes Españolas
IX Legislatura de las Cortes Españolas
X Legislatura de las Cortes Españolas
Alcaldes de Jerez de la Frontera
Nacidos en San Sebastián
Fallecidos en Pozuelo de Alarcón